Fibulosebacea är ett släkte av svampar. Fibulosebacea ingår i familjen Auriculariaceae, ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Fibulosebacea